Mistigri peut désigner :
 Mistigri, un nom parfois donné au valet de trèfle ;
 Mistigri, un film français de Harry Lachmann, sorti en 1931 ;
 Mistigri, une chanteuse francophone, interprète de Bruant notamment ;
 Mistigri, un groupe belge formé au début des années 1990.

Voir aussi 
 Mistigri Torture, le premier album du groupe français Mickey 3D, sorti en 1999
 Les Mistigris, une série télévisée d'animation